32e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 32e Legerkorps (Oekraïne) - Oekraïense legereenheid